Menesteu (377 aC- abans del 325 aC), fill d'Ifícrates, general atenenc.
 Menesteu (1204–1181 aC, o 1213–1191 aC), fill de Pèteu, l'onzè rei d'Atenes.